Фрайер, Андреас (Andreas Freyer, 1953) — немецкий скульптор
 Фрайер, Ахим (род. 1934) — немецкий художник, сценограф и режиссёр
 Фрайер, Илона (Ilona Freyer, 1943—1984) —
 Фрайер, Инго (Ingo Freyer, 1971) — немецкий баскетболист и тренер по баскетболу
 Фрайер, Кристиан Фридрих (1794—1885) — немецкий энтомолог
 Фрайер, Пауль Герберт (1920—1983) — немецкий писатель (ГДР)
 Фрайер, Реха (1892—1984) — еврейская общественная деятельница.
  (1887—1969) — немецкий философ и социолог

См. также 
 Фраер

Примечания